Le tournoi The Wimbledon Club Open 2018 est l'édition 2018 du tournoi de squash Wimbledon Club Open qui se déroule du 20 au  à Londres. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et d'une wild card Ben Coleman.

En finale, Mathieu Castagnet l'emporte face à Tom Richards après avoir écarté James Willstrop en demi-finale.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2018
Sport à Londres en 2018
Squash en 2018
Sport en mars 2018